Émile Bruneau, peintre français du  siècle ;
 Émile Bruneau (1871-1930), dit Émile Bruneau de Laborie, personnalité du sport et explorateur français ;
 Émile Bruneau (1912-1993), cycliste belge.